Walheim steht für 
 Walheim, eine Gemeinde am Neckar in Baden-Württemberg 
 Walheim (Aachen), ein Ortsteil von Aachen
 Walheim (Haut-Rhin), eine Gemeinde im Elsass

Walheim ist der Familienname folgender Personen: 
 Alfred Walheim (1874–1945), österreichischer Germanist und Politiker; zweimal Landeshauptmann des Burgenlandes
 Rex J. Walheim (* 1962), US-amerikanischer Astronaut
 Richard Walheim (* 1936), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:

 Wahlheim